Ростомашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Ростомашвили, Иван Павлович (1852—1924) — грузинский педагог, журналист, писатель.
 Ростомашвили, Ираклий — главный архитектор Тбилиси
 Ростомашвили, Людмила Николаевна (1950—2016) — российский тифлопедагог, доктор педагогических наук, профессор, основатель нового направления в области адаптивного физического воспитания детей с множественными нарушениями развития.
 Ростомашвили, Михаил Енукович (1902—1987) — советский военнослужащий, нач. отдела контрразведки Северо-Кавказского военного округа, генерал-майор